Гридино — название ряда населенных пунктов в России.

Список

Архангельская область 
 Гридино — деревня в Няндомском районе

Владимирская область 
 Гридино — деревня в Ковровском районе.
 Гридино — деревня в Судогодском районе в составе Вяткинского сельского поселения.
 Гридино — деревня в Судогодском районе в составе Головинского сельского поселения.
 Гридино — деревня в Суздальском районе.

Вологодская область 
 Гридино — деревня в Бабаевском районе в составе Вепсского национального сельского поселения.
 Гридино — деревня в Бабаевском районе в составе Центрального сельского поселения.
 Гридино — деревня в Белозерском районе.
 Гридино — деревня в Вашкинском районе.
 Гридино — деревня в Верховажском районе.
 Гридино — деревня в Вожегодском районе.
 Гридино — деревня в Вологодском районе.
 Гридино — деревня в Грязовецком районе в составе Перцевского муниципального образования, ранее входила в Перцевский сельсовет.
 Гридино — деревня в Грязовецком районе в составе Перцевского муниципального образования, ранее входила в Жерноковский сельсовет.
 Гридино — деревня в Грязовецком районе в составе Сидоровского муниципального образования.
 Гридино — деревня в Кирилловском районе.
 Гридино — деревня в Сямженском районе.

Ивановская область 
 Гридино — деревня в Тейковском районе.
 Гридино — деревня в Южском районе.

Калужская область 
 Гридино — деревня в Спас-Деменском районе.

Карелия 
 Гридино — село в Кемском районе.

Костромская область 
 Гридино — деревня в Антроповском районе.
 Гридино — деревня в Красносельском районе.
 Гридино — деревня в [Солигаличском районе.

Московская область 
 Гридино — деревня в Егорьевском районе.
 Гридино — деревня в Орехово-Зуевском районе.

Нижегородская область 
 Гридино — село в Перевозском районе.

Новгородская область 
 Гридино — деревня в Мошенском районе.
 Гридино — деревня в Парфинском районе.
 Гридино — деревня в Поддорском районе.

Псковская область 
 Гридино — деревня в Новоржевском районе.
 Гридино — деревня в Порховском районе.
 Гридино — деревня в Псковском районе.

Рязанская область 
 Гридино — село в Пителинском районе.

Смоленская область 
 Гридино — деревня в Андрейковском сельском поселении Вяземского района.
 Гридино — деревня в Российском сельском поселении Вяземского района.
 Гридино — деревня в Духовщинском районе.
 Гридино — деревня в Сафоновском районе.
 Гридино — деревня в Холм-Жирковском районе.

Тверская область 
 Гридино — деревня в Калининском районе.
 Гридино — деревня в Кимрском районе.

Ярославская область 
 Гридино — деревня в Даниловском районе.
 Гридино — деревня в Некрасовском районе, в сельском поселении Красный Профинтерн в составе Вятского сельского округа.
 Гридино — деревня в Некрасовском районе, в сельском поселении Красный Профинтерн в составе Гребовского сельского округа.
 Гридино — деревня в Некрасовском районе в составе Бурмакинского сельского поселения.
 Гридино — деревня в Пречистенском сельском поселении Первомайского района.
 Гридино — деревня в Пошехонском районе.
 Гридино — деревня в Рыбинском районе.
 Гридино — деревня в Угличском районе в составе Отрадновского сельского поселения.
 Гридино — деревня в Угличском районе, в составе Слободского сельского поселения.
 Гридино — деревня в Ярославском районе, в составе Курбского сельского поселения.
 Гридино — деревня в Ярославском районе в составе Ивняковского сельского поселения.

См. также 
 
 
 Гридины
 Гридинский